Denumirea de Ciukoveț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ciukoveț, un sat în comuna Radomir, regiunea Pernik;
 Ciukoveț, un sat în comuna Alfatar, regiunea Silistra.